Skela peut désigner :

Topyonymes 
Skela, une localité de Croatie située dans la municipalité de Glina, comitat de Sisak-Moslavina ;
Skela, une localité de Serbie située dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;

Autre 
Ervin Skela, un footballeur albanais.